Asker bezeichnet:

 Asker, Kommune in Norwegen
 Asker (Theaterpreis), bulgarische Theaterauszeichnung
 Asker (Firma), ein Durometerhersteller aus Japan
 Asker ist die türkische Bezeichnung für Soldat, ins Deutsche übertragen (Pluralwort) als Askari

Asker ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Asker (Bischof) († 1137), dänischer Erzbischof
 Curt Asker (1930–2015), schwedischer Künstler
 Johan Asker (1915–2000), schwedischer Reitsportler